Cerro Corá puede referirse a:

 Parque Nacional Cerro Corá, área de reserva del Paraguay;
 Combate de Cerro Corá, batalla de la Guerra de la Triple Alianza en el Paraguay;
 Cerro Corá, municipio del departamento de Amambay, Paraguay;
 Cerro Corá, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Cerro Corá, localidad del estado de Río Grande del Norte, Brasil;
 Club Cerro Corá, institución deportiva de Asunción, Paraguay.
 Estancia Cerro Corá, pequeña localidad en el extremo sudoeste del departamento de Amambay.
 Cerro Corá, película paraguaya sobre la batalla.
 Canal 9 Cerro Corá, antiguo nombre del canal de televisión paraguayo, hoy SNT.